GPZ steht für:
 Gesellschaft für Pflanzenzüchtung
 Kawasaki GPZ, Modellreihe von Kawasaki
 Grand Rapids–Itasca County Airport (IATA-Code), Flughafen von Grand Rapids (Minnesota), Itasca County, Minnesota

Abkürzung